Салихова — женская форма фамилии . Известные носители: Салихова, Лидия Чингизовна (род. 1983) — азербайджанская легкоатлетка.